

Geografia 
Isole Marchesi, arcipelago della Polinesia francese

Persone 
Alberto Marchesi (1900-1944) – antifascista, martire delle Fosse Ardeatine
Andrea Marchesi (1973) – conduttore radiofonico
Concetto Marchesi (1878-1957) – latinista
Giorgio Marchesi (1974) - attore
Gualtiero Marchesi (1930-2017) – chef
Luigi Marchesi (1825-1862) – pittore
Luigi Marchesi (1799-1874) – scultore
Luigi Marchesi (1754-1829) – cantante castrato
Luigi Marchesi (1939–1993) – disegnatore italiano
Luigi Marchesi – militare italiano
Marcello Marchesi (1912-1978) – attore comico, regista e sceneggiatore
Mathilde Marchesi (1821-1913) – mezzosoprano tedesca, moglie di Salvatore Marchesi
Pompeo Marchesi (1783-1858) – scultore 
Rino Marchesi (1937) – allenatore ed ex calciatore
Salvatore Marchesi (1822-1908) – baritono, musicista, traduttore e librettista 
Salvatore Marchesi (1852-1926) – pittore
Ugo Marchesi (1920-2014) – politico e sindacalista

Altro 
 Marchesi – cognome italiano

Pagine correlate 
Marchese (disambigua)